Лощаков — фамилия.

 Лощаков, Александр Иванович (1910—2010) — советский дипломат и партийный деятель, посол СССР в Мали (1960—1962) и Швейцарии (1963—1965).
 Лощаков, Виталий Анатольевич (род. 1967) — советский и российский футболист.